Села:
 Решнівка — Тернопільська область, Збаразький район
 Решнівка — Хмельницька область, Красилівський район
 Решнівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район